Borut (Cerovlje), naselje u općini Cerovlje, Hrvatska
 Borut (Neum, BiH), naselje u općini Neum, BiH
 Borut, karantanski knez, knez slavenske kneževine Karantanije (o. 740. – o. 750.)